Rörik är ett nordiskt mansnamn och har använts som dopnamn i Sverige sedan 1200-talet.

Personer med Rörik som förnamn 
Rurik, grundare av Ruriksätten, kallades i Sverige Rörik
Rörik Algotsson, riddare son till lagman Algot Brynolfsson, fängslad 1288 i samband med brodern Folke Algotssons brudrov
Rörik Birgersson den äldre, gift med en syster till Birger jarl
Rörik Birgersson den yngre (son till Birger Röriksson d.ä.), riddare och riksråd 1310.
Rörik Matsson,  kaniken Rörik Matsson av Sollentuna, kallas också Rörik Matsson från Ask
Rörik Tordsson (Bonde) till Husbystrand, död 11 mars 1382, riddare och riksråd

Se även
Rörik Birgerssons ätt

Förnamn
Mansnamn
Svenska förnamn
Svenska mansnamn